Peraleda de la Mata — na província de Cáceres, Estremadura
Peraleda de San Román — na província de Cáceres, Estremadura
Peraleda del Zaucejo — na província de Badajoz, Estremadura

Desambiguações de topônimos